Barrot ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Barrot (1801–1870), französischer Politiker
 Ferdinand Barrot (1806–1883), französischer Politiker
 Jacques Barrot (1937–2014), französischer Politiker
 Odilon Barrot (1791–1873), französischer Politiker

Siehe auch:
 Barro
 Barrault
 Barraud
 Barreau